Sokolac est un toponyme qui peut désigner :

Sokolac, une ville et une municipalité situées dans la République serbe de Bosnie ;
Sokolac, une communauté locale située dans la municipalité de Bihać et dans le canton d'Una-Sana, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sokolac, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;

Sokolac, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;

Sokolac, un village situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva.